Аулов — русская фамилия; имеет женскую форму Аулова.

 Аулов, Андрей Викторович (род. 1961) — советский и российский боксёр.
 Аулов, Василий Иванович (1911—1967) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Аулов, Григорий Максимович (род. 1930) — сталевар Люблинского литейно-механического завода, гор. Москва, Герой Социалистического Труда.
 Аулов, Евгений Петрович (1912—1999) — первый секретарь Большемурашкинского райкома КПСС, Герой Социалистического Труда.
 Аулов, Николай Николаевич (род. 1952) — зам. директора ФСКН, генерал-полковник.

Примечания